Ray se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ann M.Ray
 John Ray
 Martin Forbes Ray